Dingy kan syfta på:

Frankrike 

 Dingy-Saint-Clair, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Dingy-en-Vuache, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,